

Рокі-Форд — місто, штат Колорадо
 Рокі-Форд — місто, штат Джорджія
 Рокі-Форд — переписна місцевість, штат Оклахома